La Temporada 1928 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo octava temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésimo quinta con Serie Mundial. Los New York Yankees derrotaron a los St. Louis Cardinals por 4-0 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1928

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1928
Estados Unidos en 1928
Deporte en 1928